

Волнат — місто, штат Каліфорнія
 Волнат — місто, штат Айова
 Волнат — місто, штат Канзас
 Волнат — місто, штат Міссісіпі
 Волнат — селище, штат Іллінойс